Walberg ist der Familienname folgender Personen:

 Emanuel Walberg (1873–1951), schwedischer Romanist
 Florian Walberg (* 1974?), deutscher Sänger, Moderator und Unternehmer
 Garry Walberg (1921–2012), US-amerikanischer Schauspieler
 Herbert J. Walberg (1937–2023), US-amerikanischer Erziehungswissenschaftler
 Kåre Walberg (1912–1988), norwegischer Skispringer
 Mark L. Walberg (* 1962), US-amerikanischer Schauspieler und Moderator
 Rube Walberg (1896–1978), US-amerikanischer Baseballspieler
 Tim Walberg (* 1951), US-amerikanischer Politiker
 Vladimir Walberg (1910–1994), französischer Komponist und Dirigent, siehe Wal-Berg

Walberg ist zudem der Name eines Berges im Landkreis Bautzen, Sachsen, siehe Walberg (Oberlausitz).

Siehe auch:
 Valberg
 Wahlberg
 Wallberg (Begriffsklärung)
 Walburg